Камышлак — деревня в Озинском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Балашинское муниципальное образование.

География 
Находится у речки Камышлак на расстоянии примерно 40 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра поселка Озинки.

Население
Население составляло 118 человек в 2002 году (русские 41%, казахи 42%),  35 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Озинского района